Името Буйново носят две български села:

 Буйново (Област Смолян)
 Буйново (Област Търговище)